Een overzicht van alle voormalige Tweede Kamerleden voor de Centrum Democraten.

Centrum Democraten
Centrum Democraten